Кинич-Татбу-Холь:
 Кинич-Татбу-Холь I — правитель майяского царства Пачан.
 Кинич-Татбу-Холь II — правитель майяского царства Пачан.
 Кинич-Татбу-Холь III — последний известный правитель майяского царства Пачан.